Herlitschka ist der Familienname folgender Personen:

 Sabine Herlitschka (* 1966), österreichische Managerin
 Herberth E. Herlitschka (1893–1970), österreichischer Übersetzer